Правительство Сирии — согласно конституции Сирии (статья 115) — основной орган исполнительной власти Сирии, состоящий из председателя совета министров, его заместителей и министров. Оно осуществляет контроль над исполнением законов и постановлений, а также работой государственного аппарата и государственных институтов.

С 22 июня 2016 года премьер-министром страны является Имад Хамис.
Башар аль-Асад принял отставку Ваиль Надир аль-Хальки, и поручил сформировать новый кабинет министру энергетики Имаду Хамису. 3 июля 2016 года Башар аль-Асад утвердил новый состав правительства. Из министров — членов предыдущего правительства свои портфели сохранили только министр иностранных дел Валид аль-Муаллем и многие другие. 1 января 2018 года Президент Сирии Башар аль-Асад произвёл новые назначения в правительстве: министром обороны назначен Али Абдалла Айюб, министром промышленности — Мухаммад Мазин Али Юсеф, министром информации — Имад Абдалла Сара. В состав правительства входят представители трех партий — Баас , Арабского социалистического движения, Сирийской национал-социалистической партии, военных, а также независимых.

Министерства 
 Министерство ирригации Сирии
 Министерство связи и технологий Сирии
 Министерство сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии
 Министерство экономики и торговли Сирии
 Министерство экспатриантов Сирии (создано в 2002 году; в 2011 году объединено с Министерством иностранных дел и эмигрантов).

Примечания

См. также 
 Государственное устройство Сирии

Ссылки 

Правительство Сирии